Mužská dvouhra MercedesCupu 2021 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 byl turnaj zrušen pro pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl Ital Matteo Berrettini, který se v době zahájení stále účastnil French Open.

Vítězem se stal nenasazený Chorvat Marin Čilić, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou trojku Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devatenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour, třetí na trávě a první od Queen's Club Championships 2018. Čilić se ve 32 letech stal třetím nejstaším šampionem open éry Stuttgart Open po 36letém Federerovi (2018) a 33letém Barrym Phillipsi-Mooreovi (1971). Jako 47. hráč žebříčku představoval nejníže postaveného vítěze turnaje od triumfu 85. muže žebříčku Juana Carlose Ferrera v roce 2011. Auger-Aliassime odešel poražen i z osmého finále na túře ATP a na první triumf stále čekal.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2021
ATP Tour 2021